Eprouvette steht für:

 ein Probierglas, siehe Reagenzglas
 Eprouvette (Einheit), ein französisches Längenmaß

Siehe auch: